Les Hypercars (dénomination de l'Automobile Club de l'Ouest) et GTP (dénomination de l'International Motor Sports Association) constituent la nouvelle catégorie majeure du Championnat du Monde d’Endurance FIA. 

Ouverte aux prototypes spéciaux et voitures basées sur des modèles de route, cette nouvelle catégorie présentera deux types de voitures :
 LMH (Le Mans Hypercar), introduite en 2021.
 LMDh (Le Mans Daytona hybride), introduite en 2023. 

Les Hypercars constituent la nouvelle catégorie majeure du Championnat du Monde d’Endurance FIA et du WeatherTech SportsCar Championship dénommées GTP (Grand Touring Prototype) dans ce championnat. Celle-ci est ouverte aux prototypes spéciaux et voitures basées sur des modèles de route. L’objectif final pour ces deux types de voiture est de courir ensemble en FIA WEC et dans la série américaine IMSA WeatherTech SportsCar Championship, et donc de disputer à la fois les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Daytona.

Les constructeurs engagés actuellement ou dont la participation est confirmée dans cette catégorie sont les suivants (avec en gras les écuries d’usine officielle) :

Constructeur dont les projets ont été abandonnés, non confirmés ou non acceptés à participer :

Autres sens 
Le terme Hypercar désigne également les voitures de sport très haut de gamme pour les différencier des voitures Supercars.

Notes et références 

Endurance automobile
Classification des automobiles